As eleições legislativas na Grécia ocorreram a 20 de Setembro, após a demissão de Alexis Tsipras do cargo de Primeiro-Ministro, a 20 de Agosto. Estas eleições serviram para eleger os 300 deputados para o Parlamento da Grécia, do qual será eleito um novo governo grego. Foram eleições antecipadas, dado que, as próximas eleições só deveriam ocorrer em fevereiro de 2019. Foram as quartas eleições legislativas desde 2012.

As grandes surpresas destas eleições foram o aumento do apoio ao Aurora Dourada, partido neonazi;  a não entrada no parlamento da Unidade Popular (Grécia), partido formado por dissidentes do SYRIZA, após a aprovação do pacote de resgate económico em Agosto, por não atingir o limite mínimo de 3% dos votos, e, por fim, a entrada, pela primeira vez, da União de Centristas, partido formado em 1992.

Sondagens

Tabela de resultados finais

Resultados por Distrito eleitoral 
A tabela mostra os resultados obtidos pelos partidos que conseguiram representação parlamentar.

Ver também
Política da Grécia
Parlamento da Grécia

Eleições na Grécia
Eleições em 2015
Eleições de 2015 na Europa